

Nom commun 
 Le yoni, un symbole de l'hindouisme.

Prénom 
 Yoni Yoni (né en 1951), chanteur, producteur, auteur-compositeur-interprète israélien ;
 Yoni Alpha (né en 1982), chanteur de reggae et dancehall, connu sous le nom de scène Paille ;
 Yoni Amar, comédien et chanteur français ;
 Yoni Ben-Menachem (né en 1957), journaliste israélien ;
 Yoni Buyens (né en 1988), joueur de football belge ;
 Yoni Chetboun (né en 1979), homme politique et officier israélien ;
 Yoni Krief (né en 1977), rabbin français ;
 Yoni Netanyahou (1946-1976), commandant israélien, frère aîné de Benyamin Netanyahou, tué lors du raid d'Entebbe ;
 Yoni Palmier (né en 1978), criminel français ;
 Yoni Roch (né en 1978), sportif de sports de combats, cascadeur, et acteur français.

Patronyme 
 Odilia Yoni (né en 1952), actrice burkinabé.